Ки́ївська селищна адміністрація (, ) — адміністративна одиниця у складі Нуринського району Карагандинської області Казахстану. Адміністративний центр — селище Нура.

Населення — 5956 осіб (2009; 6807 у 1999, 8286 у 1989).

Станом на 1989 рік існувала Київська селищна рада (смт Київка).

Примітки 

Сільські округи Нуринського району
Селищні адміністрації Казахстану